Самакова:

 Самакова — село в Путильском районе Черновицкой области Украины.
 Самакова, Айткуль Байгазиевна (род. 1949) — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, министр охраны окружающей среды.